

Patronyme 
André Canivez (1882-1970) est un homme politique français.
Joseph-Marie Canivez (1878-1952) est un moine trappiste belge, et historien.
Louis Canivez (1847-1911) est un compositeur et chef d'orchestre belge.

Voir aussi 
 Canivet

Homonymie de patronyme